Le stade Jacques-Ambrogi (en ) est un stade de football français situé à Bollaccia, quartier de la ville de Monticello, en Haute-Corse.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1946, sert d'enceinte à domicile à l'équipe de football du Football Club Balagne. Il fut baptisé en 1986 du nom de Jacques Ambrogi, maire de L'Île-Rousse de 1947 à 1965.

Histoire 

Le stade ouvre ses portes en 1946.

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1946
Stade de football en Corse
Stade portant le nom d'une personnalité
Équipement sportif en Haute-Corse